

Astronomia 
 15632 Magee-Sauer – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Magee – città (city) degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di Simpson, nello Stato del Mississippi

Persone 
 Barry Magee (1934) – ex maratoneta e mezzofondista neozelandese
 Bryan Magee (1930-2019) – filosofo e politico britannico
 Chloe Magee (1988) – giocatrice di badminton irlandese
 Damien Magee (1945) – pilota di Formula 1 britannico
 David Magee (1962) – sceneggiatore e attore statunitense
 Francis Magee (1959) – attore nordirlandese
 Herb Magee (1941) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense 
 John Magee (1936) – vescovo cattolico irlandese
 Kevin Magee (1959-2003) – cestista statunitense
 Kevin Magee (1962) – pilota motociclistico australiano
 Mike Magee (1984) – ex calciatore statunitense
 Patrick Magee (1922-1982) – attore irlandese
 Sam Magee (1990) – giocatore di badminton irlandese
 Tommy Magee (1899-1974) – calciatore inglese
 Tyreek Magee (1999) – calciatore giamaicano
 William Connor Magee (1821-1891) – arcivescovo anglicano irlandese